Tolkemitt ist der Familienname folgender Personen:

 Dirk Tolkemitt (* 1964), deutscher Politiker
 Georg Tolkemitt (1930–2009), deutscher Finanzwissenschaftler